Barleeia är ett släkte av snäckor. Barleeia ingår i familjen Barleeiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Barleeia